Евгений Амбарцумов: Амбарцумов, Евгений Аршакович (1929—2010) — российский политический деятель, историк и политолог, дипломат.
 Амбарцумов, Евгений Владимирович (1917—1969) — священнослужитель Русской Православной церкви, протоиерей, сын священномученика Владимира Амбарцумова.